Alina Müller (née le  à Lengnau en Suisse) est une joueuse suisse de hockey sur glace, évoluant en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

En club

International
Müller représente la Suisse aux Jeux olympiques de Sotchi et aide l'équipe à remporter une médaille de bronze en marquant le but gagnant contre la Suède dans un score de 4 à 3. Elle devient la plus jeune joueuse de l'histoire du hockey sur glace à remporter une médaille olympique à tout juste 15 ans .

Aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, Müller inscrit le record du plus grand nombre de buts marqués en un seul match par une joueuse de hockey lors du match d'ouverture contre la Corée du Sud . Elle marque un coup du chapeau dans le premier tiers-temps et quatre buts durant le deuxième. La Suisse termine avec une cinquième place .

Vie privée  
Elle est la petite sœur de Mirco Müller.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|rowspan="3"|2012-2013 || Winterthur U15 || Mini Top|| 28 || 20 || 11 || 31 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|Winterthur U17  || Novices Top || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 4 || 2|| 3 || 5 || 0 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|rowspan="3"|2013-2014 || Winterthur U15 || Mini Top|| 6 || 5 || 5 || 10 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|Winterthur U17  || Novices Top || 8 || 8 || 3 || 11 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 3 || 3|| 2 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|rowspan="3"|2014-2015 || Kloten Flyers U17 || Novices Élites|| 22 || 2 || 4 || 6 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Winterthur U17  || Novices Top || 1 || 3 || 3 || 6 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|ZSC Lions Frauen  || SWHL A || - || -|| - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers U17 || Novices Élites || 33 || 9|| 7|| 14|| 20 || 4 ||  0|| 1  || 1 || 2
|-
|2016-2017 || Kloten Flyers U17 || Novices Élites || 31 || 13 || 16 || 20 || 14 || 6 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2017-2018|| ZSC Lions Frauen  || SWHL A ||17|| 33 || 24|| 57 || 12 || 6 || 17 || 6 || 23 || 0
|-
|2018-2019|| Huskies de Northeastern || NCAA || 37 || 21 ||30 ||51|| 34 || || || || ||
|-
|2019-2020|| Huskies de Northeastern || NCAA || 38 || 27 ||39 ||66 || 12 || || || || ||
|-
|2020-2021|| Huskies de Northeastern || NCAA || 25 || 12 || 26 || 38 || 10 || || || || ||
|-
|2021-2022|| Huskies de Northeastern || NCAA  ||  || 

|  100 || 60 || 95 || 155 || 56  ||   ||  ||  ||  ||

Au niveau international

|-
| 2013 || align="left"| - 18 || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 3 || 4 || 7 ||  2|| align="left"|Dixième
|-
| 2014 || align="left"| - 18 || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 9 || 3 || 12 || 4|| align="left"|Neuvième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 1|| 2 || 3 || 6|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| - 18 || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 5 || 0 || 5 ||  4|| align="left"|Septième
|-
| 2016 || align="left"| - 18 || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 7 || 2 || 9 ||  10|| align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 6 || 4 || 4 || 8 ||  2|| align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 7 || 3 || 10|| 4|| align="left" | Cinquième
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 ||1 || 2 || 4 || align="left"|Cinquième
|-
| 2021 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 2 || 1 ||0 || 1 || 2 || align="left"| Quatrième
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7 || 4 || 6 || 10|| 4|| align="left" | Quatrième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance dans le district de Zurzach
Naissance en mars 1998
Sportive zurichoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022